Анна де Ноай (, урождённая Anna Elisabeth Bibesco-Bassaraba, Princess de Brancovan, в замужестве Marquise Mathieu de Noailles, 15 ноября 1876, Париж — 30 апреля 1933, там же) — французская поэтесса, писательница, натурщица, хозяйка литературного салона.

Биография 
Дочь румынского князя Григорие Бибеску-Бранковяну и греческой княгини Ралуки Музурос (Raluca Moussouros), известной пианистки, которой посвятил несколько сочинений Игнаций Падеревский. Среди предков Ралуки Музурос были деятели болгарского Возрождения Софроний Врачанский и Стефан Богориди.

Жена дяди Анны, княгиня Елена Бибеско, играла видную роль в литературной и художественной жизни Парижа конца XIX века.

В 1897 году Анна вышла замуж за маркиза де Ноай. У них был один ребёнок, сын, Анн Жюль де Ноай (1900–1979). Их дом был центром светского и интеллектуального Парижа. 

Анна де Ноай умерла в 1933 году. Похоронена на кладбище Пер-Лашез.

Творчество 
Автор нескольких книг стихов, трех романов, автобиографии. Близка к символизму. Её стихи исполняла Сара Бернар (1901).

Сочинения 

 Le Cœur innombrable (1901)
 L’Ombre des jours (1902)
 La Nouvelle Espérance (1903)
 Les Éblouissements (1907)
 Les Vivants et les Morts (1913)
 Les Forces éternelles (1920)
 Poème de l’amour (1924)
 Passions et vanités (1926)
 L’Honneur de souffrir (1927)
 Exactitudes, Paris (1930)
 Derniers Vers et Poèmes d’enfance (1934)

Хозяйка салона 
В её салоне на авеню Ош среди других бывали:

 Рейнальдо Ан
 Поль Валери
 Альфонс Доде
 Макс Жакоб
 Франсис Жамм
 Андре Жид
 Поль Клодель
 Кокто
 Колетт
 Пьер Лоти
 Габриэла Мистраль
 Робер де Монтескью
 Франсуа Мориак
 Марсель Пруст

Образ в искусстве 
Портреты поэтессы писали:

 Жак-Эмиль Бланш
 Антонио де ла Гандара
 Кеес ван Донген
 Филип Де Ласло
 Игнасио Сулоага (см.: )
 Жан-Луи Форен

В 1906 её скульптурный портрет создал Роден.

Признание 
Кавалер ордена Почётного легиона. Первая женщина, принятая в Королевскую академию французской литературы и языка Бельгии. В 1910 Французская академия учредила премию Анны де Ноай. В 1921 удостоена Большой литературной премии Французской академии

Анна де Ноай в России 
Её роман Новое упование (1903) перевела в 1916 Марина Цветаева (в 1927 она написала автору письмо — см.. его: ) . Стихи переводили Иван Тхоржевский, Всеволод Рождественский, Павел Лыжин (1896—1969), Юрий Корнеев и др.

Публикации на русском языке 
 Сады / Пер. Вл. Гусева. Киев, 1913
 Стихи// Семь веков французской поэзии в русских переводах. СПб: Евразия, 1999, с.527-530
 Стихи// Французская поэзия XX века. М.: Эксмо, 2005, с.86-91

Примечания

Литература 
 Анна де Ноай в Литературной энциклопедии
 Higonnet-Dugua E. Anna de Noailles, cœur innombrable: biographie, correspondance. Paris: Michel de Maule, 1989
 Broche F. Anna de Noailles: un mystère en pleine lumière. Paris: Robert Laffont, 1989
 Bargenda A. La poésie d’Anna de Noailles. Paris: L’Harmattan, 1995
 Perry C. Persephone Unbound: Dionysian Aesthetics in the Works of Anna de Noailles. Lewisburg: Bucknell UP, 2003

Анна
Писательницы Франции
Поэтессы Франции
Французские поэты XX века
Натурщицы
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Символизм
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Члены Королевской академии французского языка и литературы Бельгии